Juan III de Sajonia-Lauenburgo (mediados de los años 1330-1356) fue el hijo mayor del duque Alberto IV de Sajonia-Lauenburgo y Beata de Schwerin (?-antes de 1341), hija de Gunzelin VI, conde de Schwerin. Juan III sucedió a su padre en 1343 como duque de Sajonia-Bergedorf-Mölln, un ducado derivado de Sajonia-Lauenburgo. Murió sin descendencia y le sucedió su hermano Alberto V.

Ancestros

Duques de Sajonia-Lauenburgo del siglo XIV (Casa de Ascania)